Эдгарс Карлович И́лтнерс (; 1925—1983) — латышский, советский -живописец, . Народный художник СССР (1977).

Биография 
Родился 13 марта 1925 года на хуторе Бурини (ныне Айзпутский край Латвии).

Учился в Дзервской шестилетней основной школе, 1-й Лиепайской средней школе  (1941—1944), в Лиепайском педагогическом училище (1945—1946), Лиепайской художественной школе (1946—1948). Окончил Рижскую художественную школу имени Я. Розентала (1949) и отделение живописи (мастерская О. Скулме) Латвийской государственной академии художеств (1956).

Работал преподавателем в Рижской художественной школе имени Я. Розентала (1956—1961), педагогом на кафедре рисунка (1960—1973) и кафедре живописи Латвийской государственной академии художеств (1976—1983), руководителем мастерской монументальной живописи (с 1978). Ректор (1974—1976); профессор (1974). 

Член-корреспондент АХ СССР (1975). Член Союза художников Латвии (с 1957), в 1968—1982 председатель правления Союза художников Латвийской ССР и секретарь правления СХ СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва (1979—1983).

Умер 9 февраля 1983 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище.

Семья 
 Жена — Эрика Илтнере, художник по текстилю
 Дочери — Иева, Зане и Дайле, художники

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1963)
 Народный художник Латвийской ССР (1973)
 Народный художник СССР (1977)
 Государственная премия Латвийской ССР (1965) — за картины «Хозяева земли» и «Мозолистые руки».
 Орден «Знак Почёта»

Творчество 
Принимал участие в выставках с 1955 года. Один из самых заметных латвийских художников, представителей «сурового стиля». Большая часть работ — предметные композиции, фигуральные работы, пейзажи, портреты и натюрморты. В 1960-х годах экспериментировал с новаторскими для латышской живописи тех лет фактурными эффектами.

Наиболее известные работы: «Мужья возвращаются» (1957), «Хозяева земли» (1960), «Мозолистые руки» (1962), «Рижские башни» (1965), «Бессмертие» (1968), «Июль» (1970), «Картофельное поле» (1974), «Монтажники» (1977), «Венеция ночью» (1981), «Эрика» (1975), «Портрет Екаба Казака» (1982).

Память 
 После смерти художника в 1985 году в Лиепае прошла выставка, посвящённая его памяти. 
 В 1988 году по предложению Лиепайской организации Союза художников учреждена Премия Э. Илтнерса в области фигурной живописи.

Примечания

Литература 
 
 Нефёдова И. Эдгар Илтнер (Альбом из серии Мастера советского искусства). М. Советский художник, 1988
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vanaga — Rīga, 2000
 10 художников Латвии: Оярс Аболс, Борис Берзинь, Рита Валнере, Эдвард Грубе, Индулис Заринь, Улдис Земзарис, Эдгар Илтнер, Лаймдот Мурниек, Херберт Силиньш, Джемма Скулме. Каталог выставки. Издатель: Союз художников СССР, Союз художников Латвийской ССР, Москва: Советский художник, 1979. — 70 стр. с иллюстрациями. Авт. вступ. ст. и аннотаций И. Нефёдова.

Ссылки 
 Биография и работы Э. Илтнерса на сайте irliepaja.lv

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Народные художники Латвийской ССР
Художники-соцреалисты Латвии
Художники-соцреалисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Латвии
Художники-портретисты Латвии
Художники-портретисты СССР
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта Латвии
Художники-педагоги
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Выпускники Латвийской академии художеств
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище